De tweede editie van de Ronde van Guangxi Tour vond plaats van 16 tot 21 oktober 2018, in China, tussen de steden Beihai en Guilin, op een 911,4 kilometer lange parcours. De race maakt deel uit van de UCI World Tour-kalender in categorie 2.UWT.

Ploegen 
Achttien ploegen namen deel aan de race, alle World Tour-categorie.

Etappes 
Deze Guangxi Tour bestond uit vijf etappes verdeeld in drie vlakke etappes en drie heuvelachtige etappes, die een koers van 911,4 kilometer vertegenwoordigen.

Etappe-overzicht

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

Eindklassement

algemeen eindklassement 

2018
UCI World Tour 2018
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2018